Une protrusion (du latin , « poussé en avant ») peut référer à :

Biologie 
La protrusion est une position avancée ou mouvement vers l'avant d'un organe.
 La protrusion dentaire est l'avancée des incisives supérieures par rapport aux incisives inférieures. Cette avancée est normale mais devient un défaut d'occlusion quand elle est excessive.

Réflexe de protrusion 

Réflexe présent lors des premiers mois de la vie du nourrisson, basé sur des mouvements de langue qui induisent le recrachement des aliments solides.

Ce réflexe disparaît aux alentours de 5-6 mois pour permettre l'introduction progressive de nouveaux aliments.

Géologie 

La protrusion est un culot de lave très visqueuse (de type trachyte par exemple) solidifiée dans une cheminée volcanique. Dégagé par l'érosion, il peut former un neck, à la différence de l'extrusion qui est une émission  de lave sans projection ni écoulement, qui forme une aiguille ou un dôme en atteignant la surface.

Aéronautique 
Dans le domaine des fixations aéronautiques, on fait souvent référence à la hauteur de protrusion comme une dimension caractéristique des fixations à tête fraisée (vis, rivets). Celle-ci se calcule à partir d'un diamètre théorique dit "de protrusion" et la surface supérieure de la tête de la fixation. Une hauteur de protrusion correcte permet de s'assurer du bon désaffleurement de la fixation par rapport à la tôle extérieure qu'elle assemble.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Pinopode

Terme médical